«Созвездие Козлотура» — художественный фильм по мотивам произведений Фазиля Искандера, снятый в 1989 году режиссёром Мартиросом Фаносяном.

Сюжет 

Действие происходит в одной из закавказских республик в шестидесятые годы, где развернулась кампания по выведению нового животного — козлотура, происходящего от горного тура и домашней козы.

В ролях 
 Андрей Ильин — Заур
 Семён Фарада — Платон Самсонович
 Армен Джигарханян — Автандил Автандилович
 Карен Джанибекян — сумасшедший дядюшка
 Этери Когониа — тётушка Заура
 Нурбей Камкиа — председатель колхоза
 Роман Матиашвили — Валико
 Абессалом Лория — Богатый Портной
 Грачья Гаспарян — Шалико
 Вилнис Бекерис — англичанин
 Елена Строева — англичанка
 Роберт Бекерис — сын англичанина
 Наталия Потапова — продавщица
 Владимир Зубенко — кочегар

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Мартирос Фаносян
 Сценарист: Анаит Погосян
 Оператор: Виктор Шейнин
 Композитор: Эдуард Бейлерян
 Художник: Владимир Донсков
 Дирижёр: Эмин Хачатурян
 Автор текста песни и стихов: Фазиль Искандер

Ссылки 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1989 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Фазиля Искандера